Amanshauser ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Amanshauser (1928–2006), österreichischer Schriftsteller
 Hermann Amanshauser (1893–1957), österreichischer Entomologe
 Hildegund Amanshauser (* 1955), österreichische Kuratorin und Kunstwissenschaftlerin
 Martin Amanshauser (* 1968), österreichischer Schriftsteller